Knez bezeichnet

 Knes, ein slawischer Herrschertitel
 Knez (Sänger), Künstlername des montenegrinischen Popsängers Nenad Knežević

Knez ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Knez (* 1962), deutscher Internist und Kardiologe
 Franček Knez (1955–2017), slowenischer Bergsteiger
 Franko Knez (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Knez (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Rudi Knez (1943–2022), jugoslawischer Eishockeytorwart
 Tomislav Knez, jugoslawischer Fußballspieler
 Tadej Žagar-Knez (* 1991), slowenischer Fußballspieler